Regiment 14 (auch Regiment Nr. 14) oder 14. Regiment steht für folgende Regimenter (sortiert nach Waffengattung): 

Infanterie:

Kavallerie:
 Kurmärkisches Dragoner-Regiment Nr. 14 der neupreußischen Armee
 Husaren-Regiment „Landgraf Friedrich II. von Hessen-Homburg“ (2. Kurhessisches) Nr. 14 der neupreußischen Armee
 2. Hannoversches Ulanen-Regiment Nr. 14 der neupreußischen Armee

Artillerie: